Фитингхоф — фамилия. Известные носители:

 Фитингхоф, Генрих фон
 Фитингхоф, Конрад фон